Scaglia – lametta rigida tipica della pelle di alcuni animali

Persone
 Antonio Scaglia – poeta, scrittore e commediografo italiano
 Desiderio Scaglia – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Diego Scaglia – rugbista a 15 e allenatore di rugby italiano
 Filippo Scaglia – calciatore italiano
 Franco Scaglia – scrittore e giornalista italiano
 Giampiero Scaglia – calciatore italiano
 Giovanni Battista Scaglia – politico italiano
 Girolamo Scaglia - pittore italiano
 Luigi Alberto Scaglia – calciatore italiano
 Mario Scaglia – scrittore e poeta italiano
 Massimiliano Scaglia – calciatore italiano
 Renata Scaglia – atleta italiana
 Silvio Scaglia – imprenditore italiano fondatore di Fastweb

Altro
 La Scaglia – frazione di Civitavecchia, in provincia di Roma
 Palazzo Scaglia di Verrua – edificio di Torino
 Scaglia rossa – roccia sedimentaria marina
 Scaglia bianca – litologia calcarea